Charles d’Humières désigne plusieurs membres de la maison d'Humières, dont :
 Charles d'Humières (évêque), mort en 1571 ;
 Charles d'Humières (1566-1595), né vers 1566 et mort en 1595 au siège de Ham, fils de Jacques II d'Humières  et neveu du précédent.